Виталий Лебедев: Лебедев, Виталий Васильевич (род. 1954) — советский футболист, российский тренер.
 Лебедев, Виталий Иванович (1932—1995) — историк и археолог, профессор ПГПИ, исследователь засечных черт Русского государства 16—17 веков.
 Лебедев, Виталий Михайлович (род. 1939) — заместитель командующего ВДВ СССР, начальник управления воздушно-десантной службы, генерал-лейтенант.